Moračnik (Mljet), otok ispred Polače na Mljetu
 Moračnik (Skadarsko jezero), otok u crnogorskom dijelu Skadarskog jezera
 Manastir Moračnik, manastir na otoku